Jméno Brandon Stark označuje více osob:

 Brandon „Bran“ Stark – postava z knižní ságy Píseň ledu a ohně od spisovatele George R. R. Martina
 Brandon Stark – postava ze seriálu Hra o trůny od HBO